I87  ou I-87 peut faire référence à :
 Autres atteintes veineuses, d'après la classification internationale des maladies ;
 Interstate 87, une autoroute inter-États américaine reliant New York à la frontière canadienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres